Nimz ist der Familienname folgender Personen:
 Ehrhard Johann Martin Nimz (1905–1984), deutscher Politiker und Verwaltungsjurist
 Martin Nimz (* 1956), deutscher Regisseur und Schauspieler

Siehe auch:
 Nimtz
 Nims
 Niemz